Aliança Nacional Mallorquina, partit polític històric de Mallorca
 Moviment dels Nacionalistes Àrabs (del seu nom en anglès Arab Nationalist Movement), organització panarabista històrica
 Arxiu Nacional de la Memòria, arxiu sobre violacions dels drets humans a l'Argentina
 Auditori Nacional de Música, sala de concerts de Madrid
 Anm Editors (de l'acrònim dAnem''), editorial d'Andorra
 AnM també és l'acrònim d'Anuario Musical, revista de musicologia publicada pel CSIC
 anm també és el codi ISO 639-3 de l'anal''', llengua parlada a l'Índia i Birmània